Edwin Hubble – Astronomo statunitense
 Legge di Hubble – relazione tra la distanza delle galassie e il redshift
 Sequenza di Hubble – Schema di classificazione di galassie
 Telescopio spaziale Hubble – Telescopio spaziale
 2069 Hubble – Asteroide scoperto nel 1955.